Afryka
 Adamawa – wyżyna w Afryce Zachodniej na terytorium Kamerunu
 Adamawa – historyczne państwo na terenie dzisiejszego środkowego Kamerunu
 Adamawa – region Kamerunu
 Adamawa – stan Nigerii